Rodigast steht für:

 Rodigast, ein Ortsteil der Stadt Bürgel im Saale-Holzland-Kreis in Thüringen

Rodigast ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Rodigast (1915–1990), deutscher Fernseh-, Hörspiel- und Filmautor
 Samuel Rodigast (1649–1708), deutscher Dichter